M&M může označovat:

 M&M's – bonbóny, čokoládové dražé
 Eminem (Marshall Bruce Mathers III, * 1972) – americký rapper
 M&M (časopis) – český časopis pro studenty středních škol zaměřený na matematiku, fyziku a informatiku
 Marketing & Media – odborný časopis a internetový zpravodajský server zaměřený na marketing, média a reklamu
 Marcus & Martinus – norská hudebni dvojice

a další